Кюффи () — коммуна во Франции, департамент Шер
 Кюффи () — коммуна во Франции, департамент Эна